Лас Гвасимитас има више значења:

 Лас Гвасимитас (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимитас (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимитас (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимитас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гвасимитас (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику